Douglasiidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Géneros
 Klimeschia
 Protonyctia
 Tinagma

Lepidoptera